Правителство на Богдан Филов може да се отнася за:

 Правителство на Богдан Филов (1940–1942)
 Правителство на Богдан Филов (1942–1943)